Ludolph Reinier Wentholt (1751-1816), burgemeester
Ludolph Reinier Wentholt (1829-1902), kantonrechter en schoolopziener
Ludolph Reinier Wentholt (1860-1923), belastingdirecteur
Ludolph Reinier Wentholt (1872-1952), burgemeester
Ludolph Reinier Wentholt (1885-1946), directeur-generaal van de Rijkswaterstaat
Ludolph Reinier Wentholt (1891-1958), bankier